Nico Müller puede referirse a:
Nico Müller, halterófilo alemán;
Nico Müller, piloto de automovilismo suizo.